Northern Football Alliance 1898–99 var den niende sæson af den engelske fodboldliga Northern Football Alliance. Ligaen havde deltagelse af 14 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Jarrow FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Donmouth – Northern Football Alliance

Noter 

Sæsoner i Northern Football Alliance
Fodbold i 1898
Fodbold i 1899